Liberty Bell steht für:

 Liberty Bell, eine Glocke
 Liberty Bell Mountain, eine Berggruppe im US-Bundesstaat Washington
  Liberty Bell 7, Raumkapsel der Mercury-Redstone-4-Mission
 The Liberty Bell (Marsch), ein US-amerikanischer Militärmarsch

Siehe auch:
 Freiheitsglocke